Genitoconia är ett släkte av blötdjur. Genitoconia ingår i familjen Gymnomeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Genitoconia